Лос Дорадос има више значења:

 Лос Дорадос (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Дорадос (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику